Johnny Tuinstra (Tzummarum 18 februari 1970) is een Nederlandse ijsspeedway coureur.

Via Tjitte Bootsma, een andere Nederlandse ijsspeedway coureur, kwam Tuinstra met de ijsspeedway in contact. Eerst als monteur van Bootsma en sinds 1998 als coureur. De eerste jaren reed Tuinstra onder de vleugels van Bootsma zijn wedstrijden, maar in 2002 besloot Tuinstra op eigen voet verder te gaan en zo ontstond het JT-IJsspeedway team.

Door de jaren heen werd Tuinstra een subtopper, niet iemand die hoofdprijzen in de wacht sleepte. Dit onder andere door de onbekendheid van de sport in Nederland, waardoor sponsoring moeilijk is en de beperkte trainingsmogelijkheden. De laatste jaren gaat Tuinstra dan ook meestal trainen in Zweden of Rusland. Zijn prestaties zijn voor Nederlandse begrippen memorabel. Hij oogst dan ook waardering in ijsspeedwaywereld, vooral in Rusland.

In 2007 maakte Tuinstra in de WK-finale in Berlijn een zware crash mee. Tuinstra raakte een tegenstander in de eerste bocht en werd van zijn motor geslingerd. Hierdoor werd zijn long geperforeerd en had hij een gebroken lendewervel.

Tuinstra is van beroep zelfstandig kraanmachinist.

Palmares 

  DNS = niet gestart, * = wildcard, cursief = seizoen nog bezig 

Speedway
Nederlands motorcoureur